Првенство СФР Југославије у рагбију 1979/80. је било 24. издање првенства комунистичке Југославије у рагбију. Играло се по правилима Рагбија 15. 

Титулу је освојио Загреб.

Учесници

Табела 

Група А

Група Б

Види још 

Велика подела у рагбију

Рагби јунион

Рагби репрезентација Југославије

Референце 

Сезоне Првенства СФР Југославије у рагбију
Рагби у 1979.
Рагби у 1980.